Keylla Fabrino Ramos est une joueuse brésilienne de volley-ball née le  à Niterói (Rio de Janeiro). Elle mesure  et joue au poste de passeuse.

Biographie

Clubs

Palmarès 
Coupe de France
 Finaliste : 2013, 2016.

Notes et références

Liens internes
 Équipe du Brésil de volley-ball féminin

Liens externes 
 
  Site officiel de son club

Joueuse brésilienne de volley-ball
Naissance en mai 1986
Naissance à Niterói